Evgenij Veličko – fondista kazako
 Ol'ga Veličko – ex schermitrice sovietica
 Olesja Veličko – pentatleta russa